Ummenhofen heißen folgende Orte:
Ummenhofen (Jengen), Ortsteil der Gemeinde Jengen im Landkreis Ostallgäu, Bayern
Ummenhofen (Obersontheim), Weiler der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg